Francisco Monterde puede referirse a:

Francisco Monterde García Icazbalceta (1894-1985) escritor y académico mexicano.
Francisco Monterde Pastor (1923- ) juez español.
Francisco Monterde Ferrer (1947- ) magistrado español.